L'ordre des Taxales regroupe des plantes gymnospermes ; il ne comprend que la famille des :
 Taxacées (les ifs)

Dans les classifications les plus récentes, cet ordre a été fusionné dans celui des Pinales.

Liens externes 

 
 

Pinophyta
Ordre de plantes (nom scientifique)